Vegetacija je pojam koji može značiti:
 Vegetacija (biljke) je raslinje, biljni pokrov, koji se po svom nastanku dijeli na:
 Vegetacija (primarna) je raslinje, biljni pokrov koji se razvio bez utjecaja čovjeka i
 Vegetacija (sekundarna) (antropogena) je raslinje, biljni pokrov na čiji razvoj je čovjek izvršio određeni utjecaj; 
 Vegetacija (fitocenoza) je ukupnost biljnih zajednica određenog kraja;
 Vegetacija (patologija) je pojam u medicini.

Koriste se i izvedenice iz tog pojma, kao što je:
 Vegetacijsko razdoblje je vrijeme u kojem biljka raste.